District Preiļi, een voormalig district in het zuidoosten van Letland, in de Letse historische regio Letgallen
 Preiļu novads, een gemeente in Letgallen in het oosten van Letland
 Preiļi (landelijk gebied), een landelijk gebied in Letgallen in het oosten van Letland
 Preiļi (stad), een stad in Letgallen in het oosten van Letland